VGZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Villagarzón (Colombia)